North Washington peut se référer à :

Toponymes 
 , une census-designated place du comté d'Adams dans le Colorado.
 North Washington, une ville du comté de Chickasaw, en Iowa.
 , un  du comté de Washington dans le Maine.

Homonymie de toponyme